Гуру може бити:
 Гуру, духовни учитељ
 Гуру (репер), амерички репер